Voici la liste des planètes mineures numérotées de 177001 à 178000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 177001 à 178000

177001-177100

177101-177200

177201-177300

177301-177400

177401-177500

177501-177600

177601-177700

177701-177800

177801-177900

177901-178000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000